So ist Paris ist der Titel folgender Filme:

 So ist Paris (1926), US-amerikanischer Spielfilm von Ernst Lubitsch
 So ist Paris (2008), französischer Spielfilm von Cédric Klapisch